Il doppio del torneo di tennis Ipsos Bucharest Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura che hanno battuto in finale Andrea Arnaboldi e Máximo González 6-3, 5-7, [10-6].

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (Campioni)
 Rameez Junaid /  Philipp Marx (quarti di finale)

 Matwé Middelkoop /  Tomáš Zíb (primo turno)
 Carlos Poch Gradin /  Gabriel Trujillo Soler (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ipsos Bucharest Challenger 2008